Die Q School 2022/3 war das dritte und letzte Qualifikationsturnier in England für die World Snooker Tour. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24. Die Spiele fanden vom 28. Mai bis 2. Juni im Ponds Forge International Sports Centre in Sheffield statt.

Mit dem Deutschen Lukas Kleckers gelang es im dritten Event der Q School 2022 nur einem Profispieler der vergangenen Saison, seine Profikarriere direkt um zwei weitere Spielzeiten zu verlängern. Mit James Cahill und John Astley qualifizierten sich auch zwei ehemalige Profispieler, die eine beziehungsweise zwei Saisons als Amateur hatten verbringen müssen. Astley gelang im entscheidenden Spiel ein Sieg über den favorisierten Michael Holt, der nach 26 Profijahren dadurch wieder zum Amateur wurde. Die vierte Tourkarte sicherte sich der Amateur Jenson Kendrick, der einzige Qualifikant des Q-School-Jahrgangs 2022, der noch nie zuvor Profispieler gewesen war.

Ergebnisse 
173 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Sie spielten um die letzten 4 Plätze in der World Snooker Tour, die im Q-School-Turnier dieses Jahres vergeben wurden. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in 6 Runden gespielt, bis die 4 Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 90 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 83 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. Alle Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ergebnisse in 4 Gruppen dargestellt, die jeweils ein Viertel des Turnierbaums repräsentieren.

kl. = kampflos

Gruppe 1 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 2 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 3 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 4 
Runde 1

|}
|}

Q School Order of Merit 
Auf Grundlage des Abschneidens bei den drei Q-School-Turnieren wurde eine Rangliste der Spieler erstellt (für jeden gewonnenen Frame gab es einen Punkt). Die nicht qualifizierten Spieler in der Liste werden in der Reihenfolge ihrer Platzierung als Nachrücker bei den Profiturnieren der Saison 2022/23 berücksichtigt, wenn dort wegen Absagen Plätze freibleiben. Aufgeführt sind die Top 16 der bereinigten Order of Merit:

Century-Breaks 
16 Spieler spielten während der sechs Turniertage insgesamt 22 Breaks von mindestens hundert Punkten, sogenannte Century-Breaks.

Anmerkungen

Quellen

Weblinks 
 2022 Q School - Event 3 bei CueTracker

2022 3
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Sheffield